In de Griekse mythologie (van Κελαινώ, lett. 'de donkere'):

Celaeno (harpij), een harpij die Aeneas bij Strophades tegenkwam. 
Een nimf van de Pleiaden (mythologie), of Zeven Zusters. 
 Kelaino (Danaïde), een van de Danaïden, dochters van Danaus. 
Een Amazone, die werd gedood door Herakles toen hij zijn negende werk uitvoerde.

In de sterrenkunde:
 De ster Celaeno in de Pleiaden.

In de literatuur:
 Celaeno, een extradimensionale locatie in de Cthulhu Mythos van H.P. Lovecraft.
De harpij Celano als een gevangene van een reizend nachtelijk heksencarnaval in De laatste eenhoorn van Peter S. Beagle.